Telecom Italia San Marino S.p.A. (tidigare Intelcom San Marino S.p.A.) är ett San Marino telekommunikationsföretag ägs av Telecom Italia S.p.A., fokuserat på VoIP-teknik och tjänster för den etniska marknaden, samt är den historiska telekommunikationsoperatören i Republiken San Marino.

Referenser

Externa länkar
 

Teleoperatörer
San Marino